Odensjö kan syfta på:

Odensjö, Jönköpings kommun – en tätort i Jönköpings kommun
Odensjö, Ljungby kommun – kyrkbyn i Odensjö socken i Ljungby kommun
Odensjö by – en by i Skatelövs socken
Per Odensjö (1899–1974) – en svensk militär